Эдуардо де ла Барра Ластория  (; 1839—1900) — чилийский писатель, поэт, литературный критик, журналист, редактор, государственный деятель, дипломат.
Один из классиков чилийской литературы.

Биография 
Рано осиротел.
Обучался в Британском колледже Вальпараисо, с 1856 года изучал право, позже математику и геодезию в Национальном институте Сантьяго. В 1860 году получил специальность инженера-геодезиста. Был оставлен при институте, преподавал литературу, геометрию, историю, гражданские науки и математику.

В 1859 году основал Общество друзей литературы.

Интеллектуал, учёный, поэт-латинист, географ, журналист, инженер, геолог, библиограф, педагог, полемист, филолог. Был ректором лицея в Вальпараисо, который сегодня носит его имя.

В 1864 году начал журналистскую деятельность в «La voz de Chile».Позже редактировал газету «La Unión» (Вальпараисо). Член радикальной партии с того же года.

В 1882 году — полномочный посол Чили в Уругвае и Парагвае. После падения режима президента Х. М. Бальмаседы, выступил с осуждением путча и в 1891—1895 годах находился в изгнании в Аргентине.

Позже вернулся на родину.

Творчество 
Представитель романтизма в чилийской литературе. Автор многих книг.

Страницы его произведений полны созерцательного романтического идеала: описаний природы, страстей, горя, любовных побед и поражений.

Член Чилийской академии языка. В 1886 году стал членом-корреспондентом Королевской академии языка Испании.

Избранные произведения 
 Los gastos de traslado
 Poesías Líricas de 1866
 Saludables advertencias a los verdaderos católicos y al clero político, selección de sus artículos de periódico bajo el seudónimo de V.Erasmo Gesuit. de 1871
 Francisco Bilbao ante la sacristía: refutación de un folleto, 1872
 El radicalismo chileno, folleto que da cuenta de sus discrepancias con el Partido Radical de 1875
 Estudios sobre el cólera, de 1887
 Elementos de la métrica castellana, 1887
 Poesías, 2 vols. de 1889
 Estudios sobre la versificación castellana, de 1889
 Rimas chilenas, de 1890
 Ensayos filosóficos americanos, de 1894
 Las lenguas celtolatinas, de 1899

Ссылки 
 Eduardo De la Barra Lastarria

Члены Чилийской академии языка
Редакторы Чили
Дипломаты Чили
Послы Чили в Парагвае
Послы Чили в Уругвае
Инженеры Чили
Филологи Чили
библиографы Чили
Педагоги Чили
Географы Чили